Симон Зом (; родился 11 апреля 2001) — швейцарский футболист, полузащитник итальянского клуба «Парма» и сборной Швейцарии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Цюриха». В июле 2018 года подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. 28 октября 2018 года дебютировал в основном составе «Цюриха» в матче швейцарской Суперлиги против «Санкт-Галлена». 22 сентября 2019 года забил свой первый гол за «Цюрих» в матче швейцарской Суперлиги против «Туна».

4 октября 2020 года перешёл в «Парму», подписав с итальянским клубом пятилетний контракт. 18 октября 2020 года дебютировал в основном составе «Пармы» в матче итальянской Серии A против «Удинезе».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Швейцарии до 15, до 16, до 17, до 18 и до 19 лет.

В 2018 году в составе сборной Швейцарии до 17 лет принял участие в юношеском чемпионате Европы, сыграв в матчах группового этапа против Италии, Израиля и Англии.

7 октября 2020 года дебютировал в составе главной сборной Швейцарии в товарищеском матче против сборной Хорватии.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Парма»